Shadow Fighter in lingua inglese letteralmente significa "Combattente dell'Ombra".

Può essere riferito a:

Shadow Fighter, videogioco picchiaduro per Commodore Amiga prodotto dalla NAPS team nel 1994
Shadow Fighter, cartone animato coreano prodotto nel 2005